Porta Senese bezeichnet Tore einer Befestigungsanlage. Sie befinden sich meist in Orten, deren weiterer Weg nach Siena führt oder führte.

Stadttore mit der Bezeichnung Porta Senese existieren in:

 Asciano, auch Porta del Bianchi genannt, heute noch vorhanden.
 Barberino Val d’Elsa, auch Porta Romana genannt, heute noch vorhanden.
 Batignano, zum Teil noch vorhanden.
 Buonconvento, einziges noch existierendes Haupttor.
 Capalbio, heute noch vorhanden.
 Castiglioncello del Trinoro, heute noch vorhanden. Entstand im 14. Jahrhundert.
 Castiglione del Lago, Haupttor, heute noch vorhanden.
 Chiusdino, noch vorhandenes Tor des letzten Stadtmauerringes. Entstand im 14. Jahrhundert.
 Chiusure, Ortsteil von Asciano, heute nicht mehr vorhanden.
 Civitella in Val di Chiana, Tor aus dem 13. Jahrhundert, heute noch vorhanden.
 Porta Senese (Istia d’Ombrone), auch Portaccia und Porta al Pero genannt, heute noch vorhanden.
 Foiano della Chiana, heute noch vorhanden.
 Figline Valdarno, geschlossen.
 Gerfalco, heute noch vorhanden.
 Montefollonico, auch Porta Nuova genannt, heute noch vorhanden.
 Monteriggioni, auch Porta Franca oder Porta Romea genannt, heute noch vorhanden.
 Monte San Savino, auch Porticciolo Guglielmi genannt, heute noch vorhanden.
 Monticiano, auch Porta Maggiore genannt, 1944 zerstört.
 Paganico (Toskana), heute noch vorhanden. Entstand im 13. Jahrhundert.
 Pari (Toskana), nur noch Teilstücke erhalten.
 Porrona, Ortsteil von Cinigiano, heute noch vorhanden.
 Rocca d’Orcia, heute noch vorhanden.
 San Casciano in Val di Pesa, noch ein Turm vorhanden. Entstand im 14. Jahrhundert und wurden um das 18./19. Jahrhundert abgerissen.
 San Donato in Poggio, noch teilweise vorhanden.
 Scarlino, auch Porta della Fonte genannt, heute noch vorhanden. Entstand ca. 1255.
 Staggia Senese, Ortsteil von Poggibonsi, auch Porta Romana genannt, 1944 zerstört.

Siehe auch
 Porta Romana
 Porta San Marco